Plusieurs personnes portent les prénom et nom 'Charles Kopp

 Le scientifique suisse Charles-Émile Kopp
 Le nageur suisse Charles Kopp